Керава (, ) — город и муниципалитет в южной Финляндии, регион Уусимаа. Население муниципалитета — 32 466 человек, занимаемая площадь — 30.86 км², из них 0.11 км² — водная поверхность. Официальный язык- финский, шведский

Галерея

Известные уроженцы и жители 
 Сирен, Микко (род. 1975) — финский музыкант, барабанщик челло-метал группы Apocalyptica
 Вуоринен, Эрно (род. 1978) — гитарист группы Nightwish, проживает в Керава
 Сеппяля, Ханна-Мария (род. 1984) — финская спортсменка, пловец вольным стилем
 Райтала, Юкка (род. 1988) — финский футболист
Мякиля, Саша - финский дирижёр
 Рунакари, Туомас - финский музыкант, автор и исполнитель альбома «Shamanviolin», с 2012 участник группы Korpiklaani

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Фотография Керавы со спутника